Syväkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Djupgrundet (klippa), Nyland, Helsingfors, 
 Syväkari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Sorkkakari, ö, Satakunta, Björneborg, 
 Syväkari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar